Mårdsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mårdsjö, sjö i Hultsfreds kommun,  (12 ha)
Mårdsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (6,96 ha)
Liss-Mårdsjön, sjö i Norrtälje kommun,  (11,9 ha)
Mårdsjön (Kårsta socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun,  (1,7 ha)
Mårdsjön (Lohärads socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Stor-Mårdsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (43,7 ha)
Mårdsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (23,3 ha)
Lill-Mårdsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (22,7 ha)
Mårdsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (1,1 km²)
Lill-Mårdsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (93,3 ha)
Mårdsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (2,55 km²)
Lill-Mårdsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (33 ha)
Mårdsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (1,74 km²)
Stor-Mårdsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (76,2 ha)

Naturreservat
 Mårdsjöns naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Lill-Mårdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn